Пассажиры может означать:

 «Пассажиры» — франко-итальянская драма 1977 года, режиссёр Серж Леруа.
 «Пассажиры» — франко-итальянская драма 1999 года, режиссёр Жан-Клод Гиге.
 «Пассажиры» — американский триллер 2008 года, режиссёр Родриго Гарсия.
 «Пассажиры» — британский фильм ужасов 2015 года, режиссёр Джон Хейлс.
 «Пассажиры» — американская научно-фантастическая мелодрама 2016 года, режиссёр Мортен Тильдум.
 «Пассажиры» — российский сериал 2020 года, режиссёр Карен Оганесян.

См. также 
 Пассажир